Wedding Season steht für:

 Wedding Season (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2022) 
 Wedding Season (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Tom Dey (2022)